NGC 338 (другие обозначения — UGC 624, MCG 05-03-34, ZWG 501.61, IRAS00578+3024, PGC 3611) — спиральная галактика в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика находится в группе галактик LGG 14. Была обнаружена существенная асимметрия в кинематике и распределении газа, вызванная, возможно, приливным воздействием со стороны ближайшего соседа, расположенной в 8 минутах к северу спиральной галактики UGC 623.

См. фотографию галактики.

Галактика NGC 338 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 338 в группу также входят ещё 44 галактик.

 

Спиральные галактики
0338
Рыбы (созвездие)